Teleorman steht für:

Teleorman (Fluss), Nebenfluss der Vedea (zur Donau) in Rumänien
Kreis Teleorman, Verwaltungseinheit in Rumänien